ТГР — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТГР — телеграмма
 Тгр — танковая группа
 ТГР — топографо-геодезические работы
 ТГР — топогеодезический реестр
 ТГР — трубчатый газоразделитель

См. также 
 ТТГР — технология и техника геологоразведочных работ (кафедра)
 ТГРО — теория глубоко разделённых обществ
 ТГРУ — термогидравлический регулятор уровня
 РТГР — радиотелеграф
  — аббревиатура латиницей